Il toponimo Hrádek può riferirsi a diverse località della Repubblica Ceca:

Hrádek, città del distretto di Rokycany
Hrádek, comune del distretto di Frýdek-Místek
Hrádek, comune del distretto di Hradec Králové
Hrádek, comune del distretto di Klatovy
Hrádek, comune del distretto di Ústí nad Orlicí
Hrádek, comune del distretto di Znojmo
Červený Hrádek, comune del distretto di Jindřichův Hradec
Hrádek nad Nisou, città del distretto di Liberec
Nový Hrádek, comune mercato del distretto di Náchod
Starosedlský Hrádek, comune del distretto di Příbram